El Torneig de Zagreb 2011, conegut com a PBZ Zagreb Indoors 2011, és un esdeveniment tennístic sobre pista dura que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La vuitena edició del torneig es va disputar entre el 29 de gener i el 6 de febrer de 2011 al Dom Sportova de Zagreb (Croàcia).

El tennista local Ivan Dodig va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011